kalózok; kalózkodás 
 Kalózok (film, 1986) – Roman Polański francia–tunéziai filmje
 Kalózok (film, 1999) – Sas Tamás magyar filmje
 Kalózok (film, 2011) – animációs mozifilm
 Kalózok – 2014-es dél-koreai film